Калтакуль — кишлак (посёлок), располагающийся в Яккабагском районе Кашкадарьинской области.

Калтакуль (Калтакул) расположен на высоте 1684 метров над уровнем моря.
Калтакуль также известен как Кальтакул, Кальтакуль, Куль.

Происхождение наименования 
Название Калтакуль произошло от слов «калта», «кул», которые в переводе с узбекского означают «малая рука».

Населённые пункты Яккабагского района